Schütrumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Schütrumpf (* 1939), deutscher Altphilologe
 Jörn Schütrumpf (* 1956), deutscher Historiker, Autor, Verleger und Editor
 Marc Schütrumpf (* 1972), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Rudolf Schütrumpf (1909–1986), deutscher Palynologe (Wissenschaft der Pollenanalyse)